NI poate fi:
 Irlanda de Nord, abreviere, din engleză Northern Ireland
 National Instruments, o companie de automatizări din Statele Unite
 Nicaragua, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 Nienburg/Weser, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Nigeria, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Niș, număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc
 Nitra, unul din cele trei numere de înmatriculare auto al districtului slovac
 Portugália, codul IATA al companiei aeriane din Portugalia
 Salonic, unul din numerele de înmatriculare auto al orașului grecesc
 Saxonia Inferioară, abreviere pentru landul german (din germană: Niedersachsen)

Ni poate fi:
 Ni, nume de familie chinezesc (倪)
 Nichel, simbolul chimic al elementului chimic

ni poate fi:
 .ni, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Nicaragua
 ni, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (に în hiragana sau ニ în katakana)
 ni, a 13-a literă din alfabetul grec (în greacă Ν, minusculă ν)

Legături externe 
 
  „NI” la acronymfinder.com